Galdo (Campagna), een plaats in de Italiaanse gemeente Campagna
 Galdo (Pollica), een plaats in de Italiaanse gemeente Pollica